Die zweite Verleihung des Herbert-Award fand am 26. März 2007 im Hamburger Grand Elysée Hotel statt. Es wurden Preise in elf Kategorien verteilt.

Beste Sportfachzeitschrift

Bester Sportauftritt Magazin/Wochenzeitschrift

Bester Sportteil Tages-/Wochenzeitung

Bester Sport-Internetauftritt

Beste TV-Sportsendung

Bester TV-Livekommentator

Bester TV-Sportmoderator

Bester TV-Sportexperte

Newcomer des Jahres 
Zum Newcomer des Jahres wurde Harald Schmidt gewählt.

Beste Karriere nach der Karriere 
Günter Netzer erhielt den Preis für die beste Karriere nach der Karriere.

Beste TV-Livereportage 
Den Preis für die beste TV-Livereportage des Jahres erhielt Frank Buschmann.

Weblinks 
 Herbert 2007: Die Ergebnisse auf herbert-award.de, abgerufen am 29. Januar 2013 (PDF; 485 kB)

Deutscher Sportjournalistenpreis
Preisverleihung 2007
Preisverleihung in Hamburg